Conway Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Conway Township (Kansas)
 Conway Township (Michigan)